Karel Halík − czeski zapaśnik 
 Tomáš Halík − duchowny katolicki, filozof , psycholog, socjolog i teolog

Zobacz też:
 Halik